Harbach (Altenkirchen), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Harbach (Oberhessen), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Moorbad Harbach, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Personen
Otto Harbach, een Amerikaanse componist